Bucsa bzw. Bucșa steht für:

 Bucsa (Ungarn), Ort in Ungarn
 Bucșa (Bacău), Dorf im Kreis Bacău, Rumänien
 Bucșa (Ialomița), Dorf im Kreis Ialomița, Rumänien

Bucsa oder Bucșa ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Bucșa (* 1998), spanische Tennisspielerin
 Ion Bucsa (* 1968), moldauischer Biathlet und Skilangläufer